

Geografia 
 Arna – distretto della città di Bergen, Norvegia
 Civitella d'Arna – frazione del comune di Perugia

Persone 
 Egehan Arna – cestista turco
 Lissy Arna – attrice tedesca

Altro 
 Alfa Romeo Arna – berlina costruita da Alfa Romeo in collaborazione con Nissan
 Arna-Bjørnar Fotball – squadra di calcio femminile norvegese